Kerber est un patronyme porté notamment par : 
 Angelique Kerber (née en 1988), joueuse de tennis professionnelle allemande.
 Benjamin Kerber, membre du groupe de rock indépendant français Les Shades.
 Edmund Kerber (1894 - 1929), botaniste allemand
 Ludwig Kerber (1863-1919), officier de marine russe.
 , directeur de théâtre autrichien.
  (1901–1945), personnalité politique allemande.
  (né en 1960), éditeur allemand.
 Linda K. Kerber (née en 1940), historienne américaine.
  (né en 1963), économiste allemand.
 , musicien américain.
  (1913–1991), nageur américain.
  (1884–1934), juriste autrichien.
  (1926-2006), professeur d'université allemand.

Musique 
 Kerber, un groupe de musique hard rock originaire de Serbie.
 Kerber, un album de Yann Tiersen sorti en 2021.

Voir aussi  
 Milan Kerbr (né en 1967), footballeur tchèque.